Diego Sebastián Schwartzman ha battuto in finale Andreas Beck 6–7(4–7), 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Denis Kudla (primo turno)
 Blaž Rola (ritiro)
 Diego Sebastián Schwartzman (Campione)
 Horacio Zeballos (primo turno)

  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)
  João Souza (primo turno)
  Andreas Beck (finale)
  Marc Gicquel (primo turno)
  Ruben Bemelmans (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open du Pays d'Aix 2014